achternaam:
 Hermannus Reydon, Nederlands nationaalsocialistisch activist en ambtenaar

Plaats
 Reydon (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Reydon (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk